Por Bakersfield pode estar à procura de:
Bakersfield (Califórnia)
Bakersfield (Missouri)
Bakersfield (Texas)
Bakersfield (Vermont)

Desambiguação